І́здрик — прізвище.

Відомі носії 
 Андрій Іздрик (1901—1991) — український священик, репресований. Дідусь Юрія Іздрика.
 Юрій Іздрик (*1962) — український прозаїк, поет, культуролог.